Mosaïque peut désigner :
 la mosaïque est une technique artistique et une œuvre produite par cette technique, et parmi celle-ci :
 les mosaïques de cônes, enduit d’argile fraîche,

Biologie 
 En pathologie végétale, les mosaïques sont des maladies virales qui se manifestent notamment par des symptômes de décoloration. 
 En génétique, une mosaïque, état dans lequel deux ou plusieurs populations de cellules avec des génotypes différents coexistent dans un individu. Un gène mosaïque est un gène pourvu d'introns.

Technologie 
 Dans la télédiffusion, pratique, surtout présente sur le câble et satellite, qui consiste à présenter, par petits écrans superposés les uns à côté des autres dans l'ordre ou non de diffusion, tout l'ensemble des chaînes de télévision proposées par le service.

Œuvres 
 Mosaïque est un recueil de nouvelles de l'écrivain français Prosper Mérimée.
 Mosaïque est une œuvre du plasticien français Michel Deverne.

Voir aussi 
 Mozaïk est le réseau de transports en commun desservant les villes de Fort-de-France, Schœlcher, Le Lamentin et Saint-Joseph, en Martinique ;
 La photomosaïque est un procédé d'imagerie ;
 , nom de plusieurs stations de radio.
 Loi mosaïque
 
 En informatique, un gestionnaire de fenêtres par mosaïque désigne un gestionnaire de fenêtres organisant les fenêtres comme si l’écran était constitué de pavés.

Homonymie